Юренєв — російське прізвище.

Відомі носії:

 Юренєв Петро Петрович (1874–1943) — інженер, кадет, депутат 2-ї Думи.
 Юренєв Ростислав Миколайович (1912–2002) — російський кінознавець, сценарист.

Див. також 
 Юренєва Віра Леонідівна (1876 −1962)— російська актриса.

Російські прізвища